Оча́ківська ву́лиця — вулиця в різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Очаків Миколаївської області.

 Очаківська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Львів.
 В місті Миколаїв:
 Очаківська вулиця — вулиця в Заводському районі;
 Очаківська вулиця — вулиця в Центральному районі.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Очаківська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці